Název Zimná voda má více vodních toků:

 Zimná voda (přítok Bílé Oravy) – pravostranný přítok Bílé Oravy na Slovensku v okrese Námestovo
 Zimná voda (přítok Honského potoka) – levostranný přítok Honského potoka na Slovensku v okrese Rožňava
 Zimná voda (přítok Smolníku) – pravostranný přítok Smolníku na Slovensku v okrese Gelnica